David Sassoon – imprenditore e filantropo iracheno 
 David Solomon Sassoon – antiquario e filantropo britannico
 Donald Sassoon – storico, scrittore e saggista britannico
 Siegfried Sassoon – poeta inglese
 Vidal Sassoon – imprenditore e stilista britannico